Открытый чемпионат Мемфиса (США) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Мемфисе (США) на крытых хардовых кортах местного комплекса Racquet Club of Memphis. С 2014 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 720 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование задумано накануне сезона-1971 как чисто мужской турнир. Первые пять турниров прошли в городе Солсбери, штат Мэриленд. В 1976 году чемпионат переезжает в город Мемфис, штат Теннесси. Накануне сезона-2002, организаторы расширили свой турнир, перевезя к себе испытывавший финансовые проблемы турнир WTA из Оклахомы (существовавший там с 1986 года, а с 1988 года получивший одну из базовых категорий тура ассоциации). После нескольких лет совместных турниров к 2014 году и в Мемфисе начались проблемы с финансированием, из-за чего пришлось значительно урезать призовые: в результате мужской приз снизил свою категорию до соревнования базовой серии тура ассоциации, а женский чемпионат был отменён. Освободившуюся лицензию соревнования базовой категории выкупила группа инвесторов из Рио-де-Жанейро, дополнившая свой новый турнир и женскими соревнованиями.

В апреле 2017 года ATP анонсировала перемещение в Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум на Лонг Айленд, штат Нью-Йорк в 2018 году после безуспешного поиска спонсора в Мемфисе.

Финалы турниров

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 U.S. Pro Indoor
 US Indoors
 US VS National Indoor

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Тур ATP
Спорт в Мемфисе
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года